R-дерево (структура данных)
-дерево — определённый тип метрических пространств, то же что и метрическое дерево